Мирманов:
 Мирманов, Жармухамбет — народный комиссар мясной и молочной промышленности КазССР апрель 1939 г. — июль 1940 г.
 Мирманов, Мухтар — казахский советский общественный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).